Hoplinus är ett släkte av insekter. Hoplinus ingår i familjen styltskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Styltskinnbaggar
Hoplinus